HMS „Adamant” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Adamant” – 50-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) typu Portland z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Adamant” – okręt-baza okrętów podwodnych z początku XX wieku
 HMS „Adamant” – slup typu Acacia z okresu I wojny światowej HMS „Lily”, który od 1930 roku nosił nazwę HMS „Adamant II”
 HMS „Adamant” (A164) – okręt-baza okrętów podwodnych z lat 40. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów